Isla Great kan syfta på följande platser:

Falklandsöarna 

 Great Island (ö i Falklandsöarna, lat -52,08, long -59,08), 
 Great Island (ö i Falklandsöarna, lat -51,97, long -59,70), 

Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar